VDM steht für:

 VDM Heinz Nickel, ein deutscher Buchverlag
 VDM Metals, ein deutscher Edelstahlhersteller
 VDM Verlag, siehe OmniScriptum Publishing Group
 Verband Deutscher Makler für Grundbesitz, Hausverwaltung und Finanzierungen
 Verband Deutscher Metallhändler
 Verband Deutscher Mineralbrunnen
 Verband Deutscher Mühlen, Interessenvertretung der deutschen Getreidemühlen
 Verband Deutscher Musikschaffender 
 Vereinigte Deutsche Missionshilfe, evangelikale deutsche Missionsgesellschaft
 Flughafen Viedma, Argentinien (IATA-Code)
 Vienna Development Method, Methode zur Entwicklung von Computer-Programmen
 Virtual DOS Machine, Emulator unter Windows
 Vortex-Durchflussmesser, Durchflussmessgerät zur Bestimmung von Volumen- oder Massenströmen

VdM steht für:

 Verband der Meinungsforscher, Österreich
 Verband der Motorjournalisten
 Verband deutscher Mennonitengemeinden, mennonitischer Regionalverband in der Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland
 Verband deutscher Musikschulen

V.D.M. steht für:
 verbi divini minister, „Diener am Wort Gottes“, siehe Liste lateinischer Phrasen/V #Verbi divini minister

Abkürzung